Eddison ist der Familienname folgender Personen:

 Eric Rücker Eddison (1882–1945), britischer Schriftsteller
 Robert Eddison (1908–1991), britischer Schauspieler

Siehe auch:
 Addison
 Edison